Carcano (geweer), een Italiaans geweer
 Carcano (motormerk), een Italiaans historisch merk van hulpmotoren